Merki bezeichnet:

 Merki, Ort im Süden von Kasachstan 
 Verwaltungsbezirk in Kasachstan, siehe Rajon Merki

Merki ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Maria Merki (* 1960), Schweizer Historiker
 Hanna Merki (* 1998), Schauspielerin (Tochter von Stefan Merki)
 Katharina Maag Merki (* 1964), Schweizer Pädagogin
 Martin Merki (1931–2014), Schweizer Journalist
 Stefan Merki (* 1963), Schweizer Schauspieler